Mužský biatlonový sprint na 10 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensi dne 11. února 2018. Na minulých hrách v Soči 2014 vyhrál sprint Nor Ole Einar Bjørndalen, která se těchto olympijských her nezúčastnil.

V závodě, ve kterém se nedařilo favorizovanému Francouzi Martinu Fourcadovi ani Noru Johannesi Thingnesi Bø, zvítězil Němec Arnd Peiffer. Stříbrnou medaili získal Michal Krčmář a třetí dojel Ital Dominik Windisch.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodu 
Závod mužů se jel za příznivějších povětrnostních podmínek než předchozí závod žen, přesto některým závodníkům dělal měnící se vítr problémy. Michal Krčmář začal závod pomaleji a i když vleže střílel čistě, odjížděl na průběžně 12. místě se ztrátou 21 sekund. Pak zastřílel Němec Arnd Peiffer i druhou položku čistě, do posledního kola odjížděl jako první s náskokem deseti sekund a tento náskok udržel až do cíle. Zanedlouho poté neudělal chybu při střelbě vstoje ani Krčmář a odjížděl do posledního úseku se ztrátou skoro sedmi sekund na Peiffera. Výrazně přidal a na prvním mezičase ztrácel už jen 2,5 sekundy. Víc však už zrychlit nedokázal a 500 metrů před cílem klesl o sedm desetin sekundy i za Rakušana Juliana Eberharda. V cílovém prostoru však Krčmář dokázal zrychlit, dostal se před Eberharda a udržel náskok přes tři sekundy i před Italem Dominikem Windischem. Skončil 4,4 sekundy za vítězným Peifferem, pro kterého to byla – stejně jako pro další dva v pořadí – první individuální olympijská medaile. Krčmář byl v cíli viditelně dojatý: „Nedokážu to pořád úplně vstřebat. Nedokázal jsem to pochopit v cíli a ani teď mi nedochází, že jsem najednou na bedně,“ popisoval.

Závod nezvládli dva hlavní favoriti: Nor Johannes Thingnes Bø nezareagoval na změnu větru a při střelbě vleže udělal tři chyby. Vstoje pak přidal ještě jednu a dojel na 31. místě. Francouz Martin Fourcade nezasáhl vleže také tři terče, ale rychleji běžel a po bezchybné střelbě vstoje odjížděl do posledního kola 17 sekund za Krčmářem. V něm však už nedokázal zrychlit a dojel na osmém místě se ztrátou 22 sekund na vítěze. „Cítil jsem se čerstvý a myslel jsem, že mě nic nerozhodí. Co se přihodilo?“ nechápal po závodě. 

Ondřej Moravec běžel pomaleji a udělal jednu chybu při první střelbě. Vstoje zasáhl všechny terče a odjížděl na průběžném šestém místě se ztrátou 32 sekund. Běžel však pomaleji a nakonec skončil s více než minutovou ztrátou na 29. místě. Další dva čeští reprezentanti se do stíhacího závodu neprobojovali: Michal Šlesingr zastřílel vleže čistě, pak však vstoje udělal čtyři chyby a dojel na 69. pozici. Adam Václavík nezasáhl vstoje i vleže vždy dva terče a dojel o čtyři místa za Šlesingrem.

Výsledky 

Legenda:
Čas na střelnici A – Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
Čas na střelnici B – Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018